Curling-Weltmeisterschaft 2017 steht für:

 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2017
 Curling-Weltmeisterschaft der Herren 2017
 Curling-Mixed-Weltmeisterschaft 2017
 Curling-Mixed-Doubles-Weltmeisterschaft 2017
 Rollstuhlcurling-Weltmeisterschaft 2017
 Curling-Juniorenweltmeisterschaft 2017
 Curling-Seniorenweltmeisterschaft der Damen 2017
 Curling-Seniorenweltmeisterschaft der Herren 2017

Siehe auch:
 Curling-Weltmeisterschaft
 Curling-Europameisterschaft 2017
 Curling-Pazifik-Asienmeisterschaft 2017